Single numer jeden w roku 1973 (USA)
 Single numer jeden w roku 1973 (Japonia)

Zobacz też